Horo – mantello indossato dai samurai
 Horo – danza tipica dei Balcani
 Horo – altro nome del dio egizio Horus